Waterfort (Curaçao)
 Waterfort (Sint Eustatius)